Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Telcel) van 2005 vond plaats van 21 tot en met 27 februari 2005 in de Mexicaanse stad Acapulco. Het was de vijfde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2005. Er werd gespeeld op rode gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Iveta Benešová was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd Flavia Pennetta uit Italië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Slowaakse Ľudmila Cervanová in drie sets. Pennetta, die het jaar ervoor nèt naast de titel greep, wist nu voor het eerst in haar carrière het toernooi van Acapulco op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Lisa McShea en Milagros Sequera had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. McShea speelde samen met Jennifer Russell – dit team was als tweede geplaatst, maar kwam niet voorbij de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Emmanuelle Gagliardi en Émilie Loit, bereikte de halve finale. Hierin werden ze geklopt door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste duo Alina Zjidkova / Tetjana Perebyjnis won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Spaanse koppel Rosa María Andrés Rodríguez en Conchita Martínez Granados in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Perebiynis had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zjidkova geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Acapulco 2005
Acapulco